Delpech ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Delpech (* 1969), seychellischer Jockey 
 Bertrand Poirot-Delpech (1929–2006), französischer Schriftsteller und Journalist 
 François Séraphin Delpech (1778–1825), französischer Lithograph, der viele Vorlagen von Constant Bourgeois (1767–1841) umsetzte
 Jacques Mathieu Delpech (1777–1832), französischer Mediziner, Chirurg und Orthopäde
 Jean Delpech (1916–1988), französischer Maler und Zeichner
 Jean-Luc Delpech (* 1979), französischer Radrennfahrer
 Jean-Philippe Delpech (* 1967), französischer Fußballspieler
 Julie Poirot-Delpech (* 1968), französische Schriftstellerin, Tochter von Bertrand Poirot-Delpech, siehe Julie Wolkenstein
 Michel Delpech (1946–2016), französischer Chansonnier
 Paul Delpech (1682–1751), französischer Adliger, Berater des Königs und Landwirtschaftsminister
 Pauline Delpech (* 1981), französische Autorin und Komikerin
 Romain Delpech (* 1986), französischer Volleyballspieler
 Thérèse Delpech (1948–2012), französische Autorin und Politikberaterin
 Yannick Delpech (* 1976), französischer Koch